Talanga (Honduras), een gemeente in Honduras
 Talanga (geslacht), een geslacht uit de familie van de grasmotten